Tom Price kan syfta på:

Tom Price (amerikansk politiker), amerikansk republikansk politiker, född 1954, kongressledamot 2005-
Tom Price (brittisk politiker), brittisk politiker (labour), född 1902, död 1973, ledamot av underhuset 1951-1973
Tom Price, Ashburton, ort i västra Australien